Шефе́рдия кана́дская () — кустарниковое растение, вид рода Шефердия (Shepherdia) семейства Лоховых (Elaeagnaceae).

Ботаническое описание 

Кустарник высотой 2,5 м. Побеги покрыты коричневыми чешуйками, колючки отсутствуют. Листья яйцевидной формы, длина 2—5 см, ширина 0,5—1 см. Основание округлой или сердцевидной формы. Верхняя часть листа зелёного цвета, почти полностью голая, нижняя часть — серебристого цвета. Цветки желтоватого цвета, диаметр около 4 мм. Плод — безвкусный ягодовидный сфалерокарпий, форма яйцевидная, длина 4—6 мм, цвет желтовато-красный. Цветение длится с апреля по май. Плоды созревают в июне—июле.

Экология и применение 
Шефердия канадская — неприхотливое растение. Засухоустойчива и зимостойка. Культивироваться начала в Америке в 1759 году. На сегодняшний день получены сорта с крупными плодами. Декоративное растение, используется для посадок с другими красивоцветущими кустарниками или с деревьями хвойных пород. Цветы шефердии канадской посещают в основном мухи-журчалки и толкунчики.

Распространение 
Шефердия канадская распространена в Канаде (Северная территория, Юкон, Ньюфаундленд, Квебек, Онтарио, Британская Колумбия), США (штаты Мичиган, Пенсильвания, Вермонт, Миннесота, Северная Дакота, Южная Дакота, Колорадо, Орегон, Вайоминг, Нью-Мексико, Аризона, Невада).

Классификация 
Вид Шефердия канадская относится к роду Шефердия (Shepherdia) семейству Лоховые (Elaeagnaceae).

Галерея

Примечания

Литература 
 

Декоративные кустарники
Лоховые
Флора Северной Америки